Shield Lake steht für Gewässer:
Shield Lake (Antarktika)
Shield Lake (Texas)
Shield Lake (New Mexico)
Shield Lake (Washington)